И́горь Вита́льевич Дорофе́ев (, Дмитров, Московская область, РСФСР, СССР) — советский и российский российский хоккеист, нападающий. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Воспитанник СДЮШОР «Динамо» им. А. И. Чернышева.

Первый матч за профессиональный клуб Динамо (Москва) — 20 сентября 1985. Первая шайба за профессиональный клуб Динамо (Москва) — 30 сентября 1985.

Пятикратный чемпион страны (Чемпион СССР 1990 и 1991 г.г. Чемпион СНГ 1992 г. Чемпион России 1993 и 1995 г.г., Обладатель Кубка МХЛ (1993, 1995, 1996 г.г.). Единственный пятикратный чемпион страны в составе ХК «Динамо» (Москва) за всю историю клуба. Рекордсмен клуба по числу чемпионских титулов.

В составе московского «Динамо» принимал участие в играх с клубами НХЛ сезона 1988/89 г.г. В чемпионатах страны за столичное «Динамо» сыграл 352 матча, забросил 93 шайбы и сделал 83 голевые передачи.

Достижения 
1988 — Обладатель Кубка Берлина
1988 — Третий призёр чемпионата страны
1988 — Финалист Кубка СССР
1989 — Финалист Кубка Лиги
1990 — Обладатель Кубка Берлина
1990 — Чемпион страны
1990 — Финалист Кубка Европы
1991 — Обладатель Кубка Тампере
1991 — Обладатель Кубка Лугано
1991 — Чемпион страны
1991 — Третий призёр Кубка Европы
1992 — Чемпион страны
1992 — Финалист Кубка Европы
1993 — Чемпион страны
1993 — Абсолютный чемпион России
1993 — Финалист Кубка Европы
1994 — Второй призёр чемпионата страны
1994 — Финалист Кубка МХЛ
1995 — Чемпион страны
1996 — Второй призёр чемпионата страны
1996 — Обладатель Кубка МХЛ
1999 — Третий призёр Континентального Кубка Европы

Статистика

Клубная карьера 

№ — Игровой номер
И — Количество проведенных игр
Ш — Заброшенные шайбы
А — Передачи
О — Очки
+/- — Плюс/минус
Шт — Штрафное время

Ссылки 
 Сайт об истории ХК Динамо Москва
 

Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Амбри-Пиотта»
Игроки ХК «Одзи Иглз»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Витязь»
Хоккейные тренеры России